Red Lodge (Suffolk) – miejscowość w Wielkiej Brytanii
 Red Lodge (Montana) – miejscowość w Stanach Zjednoczonych